

Codici 
 nuy – codice ISO 639-3 della lingua nunggubuyu

Geografia 
 Nuy – località della Municipalità locale di Breede Valley (Sudafrica)